Република Кина се може односити на:

 Република Кина
 Република Кина (1912—1949)